Gioiosa Ionica – comune italiano in provincia di Reggio Calabria.
Gioiosa Marea – comune italiano in provincia di Messina.
Gioiosa – la leggendaria spada di Carlo Magno.
Golfo di Gioiosa, sul mar Tirreno in Sicilia